Molekulska formula -{C13H26N2O4}- se može odnositi na:

 Nizobamat
 Tibamat